UCI Pro Tour var en serie tävlingar som anordnades av Internationella cykelunionen (UCI). Tävlingen bestod av ett antal Pro Tour-lag som var tvungna att delta i varje deltävling. Systemet startade 2005 och ersatte den tidigare världscupen. 2009–2010 ersattes serien delvis av UCI World Ranking, för att sedan ersättas helt av UCI World Tour 2011.

Pro Tour innehöll tidigare de tre stora etapploppen (Tour de France, Giro d'Italia och Vuelta a España) och de flesta klassiska tävlingarna (t.ex. Paris-Roubaix, Milano-Sanremo och Liège-Bastogne-Liège). 2008 var Tour de France en del av World Cycling (tillsammans med VM och OS), medan övriga nämnda var nedflyttade till Europatouren efter konflikter mellan tävlingsarrangörerna och UCI. I och med starten av UCI World Tour 2011, så är tävlingarna dock åter tillbaka under UCI.

Pro Tour-licens gavs, och ges fortfarande till ca 20 lag (UCI Pro Teams), vars sponsorer måste vara kvar i 4 år. I samband med tourens nedläggning så ges UCI Pro Teams rättigheter och skyldigheter att deltaga i UCI World Tour istället.

Vinnare

Tävlingar

Poängberäkning 

Noter
Inga Pro Tour-poäng delades ut i VM 2006.

UCI Pro Tour